Traci (llengua)
 Traci, natural de la Regió de Tràcia
 Gladiador traci, tipus de gladiador